Miami FC ist der Name folgender Fußball-Franchises:

 Miami FC, früherer Name der Fort Lauderdale Strikers (2006–2016), Franchise der USL First Division, USSF Division 2 Professional League und NASL (2011–2016)
 Miami FC (2015), Franchise der NASL (2016–2017), NPSL, NISA und USL Championship